Карло I Гонзага (; * 6 май 1580, Париж; † 22 септември 1637, Мантуа) от род Гонзага-Невер, е херцог на Невер, Ретел (1595 – 1637), Мантуа и на Монферат (1630 – 1637).

Живот 
Той е син на херцог Луиджи Гонзага (1539 – 1595), херцог на Невер и Ретел, и съпругата му Хенриета дьо Клев (1542 – 1601), херцогиня на Невер.

През 1595 Карло I Гонзага наследява баща си. През февруари 1599 г. той се жени за Катерина Лотарингски-Майен-Гиз (* 1585, † 18 март 1618), дъщеря на Шарл II Лотарингски, херцог на Майен.

Херцог Карло I Гонзага основава на 6 май 1606 г. Шарлевил, който става новата му резиденция. Той жени на 25 декември 1627 г. сина си Карло II Гонзага за Мария Гонзага, племенница-наследничка на херцог Винченцо II Гонзага.

През 1631 г. император Фердинанд II дава Мантуа и Монферат на Карло I, по завещанието на Винченцо II Гонзага.

Деца 
Карло I Гонзага и Катерина Лотарингски-Майен-Гиз имат шест деца:
 Франческо Гонзага (1606 – 1622), наследствен принц;
 Бенедета Гонзага († 1637), монахиня;
 Карло II (1609 – 1631), херцог на Невер и Ретел и Майен, умира преди баща си. На 25 декември 1627 се жени за Мария Гонзага (1609 – 1657), дъщеря на херцог Франческо IV Гонзага от Мантуа – техният син Карло III Гонзага става 9-и херцог на Мантуа и Монферат;
 Луиза Мария Гонзага (1611 – 1667) ∞ 1) 10 март 1646 Владислав IV Васа (1595 – 1648) крал на Полша, ∞ 2) 29 май 1649 Ян II Кажимеж (1609 – 1672) крал на Полша;
 Фердинандо Гонзага († 1632);
 Анна Гонзага (1616 – 1684) ∞ 4 май 1645 Едуард (1624 – 1663), пфалцграф на Зимерн, син на Фридрих V, курфюрст на Пфалц.

Източници 

 Gino Benzoni: CARLO I Gonzaga Nevers, duca di Mantova e del Monferrato. Alberto M. Ghisalberti: Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 20 (Carducci–Carusi), Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 1977
 Gonzaga 3: Carlo I Gonzaga, genealogy.euweb.cz

Външни препратки 
 La place Ducale, coeur battant de Charleville (20/07/2006)

Херцози на Невер
Херцози на Ретел
Херцози на Монферат
Херцози на Мантуа
Гонзага
Починали в Мантуа
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже